Conferència Mundial de Radiocomunicacions, reunió periòdica sobre l'ús de l'espectre radioelèctric, organitzada per la Unió Internacional de Telecomunicacions
 Copa del Món de Rugbi, màxima competició de seleccions de rugbi a 15
 Cash Money Records, discogràfica amb seu a Nova Orleans, sucursal d'Universal Records
 Century Media Records, discogràfica independent dedicada al Heavy metal
 Clinical Microbiology Reviews, revista científica nord-americana especialitzada en microbiologia i immunologia
 Convenció CMR (del nom en francès Convention des Marchandises par Route), convenció de les Nacions Unides sobre transport internacional per carretera
 Magnetoresistència colossal (del seu nom en anglès Colossal Magnetoresistance), forma de magnetoresistència intensa que presenten alguns materials com la manganita
 Cancerigen, mutagen i reprotòxic, categoria de substàncies perilloses pels seus efectes a llarg termini, segons la Directiva 67/548/CEE de la Unió Europea